Vysoká hora – szczyt (góra) w paśmie Gór Czerchowskich, na Słowacji;
 Vysoká hora – wzniesienie w Pogórzu Ondawskim, na Słowacji;
 Vysoká hora – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach.